* Marek Gancarczyk (ur. 1966) – polski ksiądz katolicki, redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”
 Marek Gancarczyk (ur. 1983) – polski piłkarz, zawodnik Chojniczanki Chojnice